Carl Kraus ist der Name folgender Personen:

* Carl Kraus (Agrarwissenschaftler) (1851–1918), deutscher Pflanzenbauwissenschaftler und Pflanzenzüchter
 Carl von Kraus (1868–1952), österreichischer Germanist
 Carl Kraus (Architekt) (1880–1953), deutscher Architekt, 1939–1945 Direktor des Museums Ulm
 Carl Kraus (Kunsthistoriker) (* 1959), italienisch-österreichischer Kunsthistoriker 

Siehe auch:
 Karl Kraus (Begriffsklärung)